Кратер Жирицкий () — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь советского ученого-ракетостроителя Георгия Сергеевича Жирицкого (1893—1966)  и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Ижак на северо-западе; кратер Ксенопонт на северо-востоке; кратер Неуймин на юго-востоке и кратер Шеберле на юго-западе. 

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 33,4 км, глубина 2,1 км.

Кратер имеет близкую к циркулярной форму с небольшим выступом в восточной части и перекрывает западную часть сателлитного кратера Жирицкий F (см. ниже). Кратер умеренно разрушен, вал сглажен, южная часть вала отмечена двумя маленькими кратерами. Высота вала над окружающей местностью достигает 970 м , объем кратера составляет  приблизительно 900 км³. Дно чаши пересеченное, в южной части чаши расположен приметный небольшой кратер, в северной части чаши лежит маленький кратер.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-15
Фототопографическая карта окрестностей кратера

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны